Роберт Карлович Залеман (; 1813—1874) — русский скульптор, академик Императорской Академии художеств. Отец скульптора Г. Р. Залемана.

Биография 
Лифляндец по происхождению, родился в семье бургомистра города Ревеля (ныне — Таллин).

Художественное образование получал сначала в Ревеле, а потом в Дрездене, под руководством Э. Ритшеля. Прибыв в Санкт-Петербург, посещал классы Академии художеств, после чего снова отправился за границу и занимался в мастерской Л. Шванталера, в Мюнхене.

По возвращении в Санкт-Петербург получил в 1843 от Академии звание неклассного художника за бюст архитектора А. И. Мельникова. Затем участвовал в трудах по украшению Исаакиевского собора, где ему принадлежат три горельефа: «Несение креста» (в нише под северным портиком), «Явление ангела пастырям» и «Избиение младенцев» (в нишах под южным портиком).

В 1856—1858 гг. им исполнены четыре аллегорические женские фигуры: «Сила», «Мудрость», «Правосудие» и «Вера», украсившие собой пьедестал памятника Николая I, воздвигнутого на Мариинской площади в Санкт-Петербурге, и барельеф на том же пьедестале, изображающий поднесение графом Сперанским Свода законов императору. За эти произведения, а также за исаакиевские горельефы, Академия присудила Залеману звание академика.

Для новгородского памятника Тысячелетия России Залеман создал скульптурные группы: 1) Царя Михаила Феодоровича, гражданина Минина и князя Пожарского, 2) святого князя Владимира с входящими в состав этой группы фигурами женщины с ребёнком и идолопоклонника и 3) Дмитрия Донского и побежденного монгольского воина.

Из остальных его работ заслуживают внимания: мраморная статуя императора Николая I, в натуральную величину, выполненная для императорской дачи «Александрия» в Петергофе (1866—1868), портретная фигура спящего ребёнка для надгробного памятника в Юрьеве и несколько бюстов (князя А. Суворова, графа Армфельдта, доктора Арндта, генерала Висковатова, Шперлинга и других). В 1868 Залеман получил от Академии титул профессора, как художник, заслуживший своими предшествовавшими трудами почетную известность.

В 1863 г. Роберт Карлович Залеман, академик Академии художеств, жалован дипломом на потомственное дворянское достоинство.

Сын — Гуго Робертович Залеман (1859—1919) — скульптор, профессор Академии художеств.

Примечания

Источники 
 
 
 
 Остзейские немцы в Санкт-Петербурге.
 

Родившиеся в Таллине
Выпускники Императорской Академии художеств
Скульпторы Российской империи
Скульпторы XIX века
Скульпторы по алфавиту
Академики Императорской Академии художеств
Скульпторы Санкт-Петербурга